Эдуард Сомерсет (; около 1550 — 3 марта 1628) — английский аристократ, 6-й барон Герберт и 4-й граф Вустер. Придворный Елизаветы I и Якова I, кавалер ордена Подвязки. Был одним из судей в деле Роберта Деверё, 2-го графа Эссекса.

Биография 
Эдуард Сомерсет принадлежал к побочной ветви династии Плантагенетов: его прадед, 1-й граф Вустер, был внебрачным сыном Генри Бофорта, 3-го герцога Сомерсет. Эдуард родился в семье Уильяма Сомерсета, 3-го графа Вустер, и его первой жены Кристианы Норт. Молодость он провёл при дворе Елизаветы I, где снискал славу «лучшего всадника своего времени». Сомерсет сохранял верность католицизму. Несмотря на это он стал любимцем королевы-протестантки, так как соединил в себе, по её словам, «чопорного паписта с хорошим подданным».

В 1589 году, после смерти отца, Эдуард стал 4-м графом Вустер и 6-м бароном Герберт. Годом позже он по поручению королевы совершил поездку в Эдинбург, где поздравил короля Шотландии Якова VI с женитьбой и благополучным возвращением из Дании и вручил монарху знаки ордена Подвязки. В 1593 году Сомерсет сам стал кавалером этого ордена. В 1597 году он получил должность заместителя придворного шталмейстера (главного конюшего), а позже сыграл важную роль в деле Роберта Деверё, 2-го графа Эссекса. Сэр Эдуард был в составе суда, который 5 июня 1600 года рассмотрел обвинения против Эссекса (в невыполнении приказа, оскорблении короны и нанесении ущерба власти) и постановил подвергнуть его тюремному заключению и оштрафовать, но оставил окончательное решение за королевой. Уже в августе осуждённого освободили. Он начал подготовку к государственному перевороту, и в критический момент, 8 февраля 1601 года, лорд-хранитель печати, главный судья и граф Вустер пришли в лондонский Эссекс-Хаус, чтобы узнать, что там происходит. Граф Эссекс сделал их своими пленниками и поднял мятеж. Впрочем, в тот же день ему пришлось сдаться, так что сэр Эдуард получил свободу. Захват заложников стал одним из пунктов в новом обвинительном заключении против Эссекса; последний был приговорён к смерти (в числе судей снова был граф Вустер) и перед казнью попросил у сэра Эдуарда прощения. 

Сомерсет стал шталмейстером вместо казнённого, а в 1602 году получил должность лорда-лейтенанта Монмутшира и Гламоргана. Когда королём Англии стал Яков Шотландский (под именем Якова I), граф Вустер сохранил высокое положение и монаршую милость; во время коронации он выполнял функции графа-маршала, а в 1605 году, несмотря на принадлежность к католикам, участвовал в расследовании Порохового заговора. С 1612 года сэр Эдуард ведал финансами, в 1615 году получил должность лорда-хранителя Малой печати, в 1625 году исполнял обязанности камергера при коронации Карла I. 4-й граф Вустер скончался 3 марта 1628 года и был похоронен в родовой усыпальнице в замке Раглан в Монмутшире.

Вслед за отцом Эдуард Сомерсет покровительствовал одной из лондонских театральных трупп. Его потомок, герцог Бофорт, создал три портрета графа.

Семья 
Граф Вустер был женат на Элизабет Гастингс — дочери Фрэнсиса Гастингса, 2-го графа Хантингдон, и Кэтрин Поул. В этом браке родились:

 Уильям Сомерсет (умер при жизни отца);
 Генри Сомерсет, 5-й граф и 1-й маркиз Вустер;
 Томас Сомерсет, 1-й виконт Сомерсет;
 Эдуард Сомерсет;
 Кэтрин, жена Томаса Виндзора, 6-го барона Виндзор;
 Бланш, жена Томаса Арундела, 2-го барона Арундел;
 Фрэнсис, жена Уильяма Моргана;
 Кристофер;
 Чарльз Сомерсет;
 Элизабет, жена сэра Генри Гилфорда;
 Кэтрин, жена Уильяма Питра, барона Питра;
 Энн;
 Фрэнсис;
 Мэри.

Элизабет и Кэтрин вышли замуж в один день, 8 ноября 1596 года. Этому событию Эдмунд Спенсер посвятил свой «Проталамион».

Предки

Примечания

Литература 
 
 

Эдуард Сомерсет, 4-й граф Вустер
Графы Вустер
006